Фінал кубка Англії з футболу 2014 — 133-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. Матч відбудеться 17 травня 2014 року на стадіоні «Вемблі», де зустрінуться «Арсенал» та «Галл Сіті».

Шлях до фіналу 

</div>

Матч

Посилання 
 Arsenal v Hull: FA Cup Final  

2014
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Травень 2014
2014 в англійському спорті